Aulogymnus är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1851. Aulogymnus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Finglanssteklar
Aulogymnus